Лос Падеронес има више значења:

 Лос Падеронес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Падеронес (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику